Сиратори — японская фамилия. Известные носители:

 Сиратори, Куракити (1865—1942) — японский историк.
Сиратори, Тосио (1887—1949) — японский дипломат.
 Сиратори, Юри (род. 1968) — японская сэйю.